Верхняя Корсика () — департамент на юге Франции на острове Корсика, один из департаментов региона Корсика. Административный центр — Бастия. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 170 828 человек. По состоянию на 2015 год территория Верхней Корсики была разделена на 3 округа (Бастия, Кальви и Корте), 15 кантонов и 236 коммун. В департаменте 1 город с населением свыше 10 000 человек, 6 городов — свыше 5000 человек. Коммуна Сант-Антонино была отмечена знаком самой красивой деревни Франции.

Карта коммун 
Карта разделения департамента Верхняя Корсика на коммуны (выделены префектура и супрефектуры):

Список коммун 
В списке приведены коммуны департамента Верхняя Корсика в алфавитном порядке. Административные центры кантонов выделены цветом.

Примечания 

Корсика Верхняя